ACM kan syfta på

 ACM – ett gummi, se Akrylgummi
 ACM – en motsvarighet till Country Music Association i Nashville, se Academy of Country Music
 AMC – ett amerikanskt företag, se American Cleaning Machines
 ACM – strukturella brister i lillhjärnan, se Arnold Chiari malformation
 ACM – ett amerikanskt collegesysteme, se Associated Colleges of the Midwest 
 ACM – en förening för datavetenskap, se Association for Computing Machinery
 ACM – en organisation, se Australians for Constitutional Monarchy
 ACM – ett idrottsförbund som sanktionerar motorsport inom furstendömet Monaco, se Automobile Club de Monaco
 ACM – en officersgrad i Royal Air Force, se Air Chief Marshal
  ACM Queue – en tidskrift från Association for Computing Machinery

Se även
 AGM-129 Advanced Cruise Missile – ett amerikanskt vapen